DBU Pokalen 2022-23 (også kendt som Sydbank Pokalen 2022-23 af sponsormæssige årsager) er den 69. udgave af DBU Pokalen. Finalen spilles i Parken.

Struktur 
 I 1. runde er der 92 hold. 48 af holdene kommer fra Superligaen (nr. 11 og 12), 1. division, 2. division og 3. division. De resterende 44 hold kommer fra kvalifikationskampene i Danmarksserien, DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland.
 I 2. runde er der 52 hold. 46 vindere fra 1. runde, fra forårets 1. division deltager nr. 1 og 2. og fra forårets Superliga deltager nr. 7 - 10.
 I 3 runde er der i alt 32 hold. 26 vindere fra 2. runde og fra forårets Superliga deltager nr. 1 - 6.
 I 4. runde er der 16 hold.
 I 5. runde (kvartfinaler) er der 8 hold. 
 I 6 runde (semifinaler) er der 4 hold.
 I 7. runde (finalen), vinderen af de to semifinaler.

Runder

Runde 1

Runde 2

Lodtrækningsregler 
Ved lodtrækning af runde 2 blev landet delt op i en øst og en vest lodtrækning. I runde 2 måtte Superligaholdene ikke mødes indbyrdes, og derfor blev der trukket lod om at de enten skulle møde et serie-, eller et divisionshold.

Ligeledes skulle et seriehold møde et divisionshold, kun hvis det ene bowle blev tom måtte to divisionshold møde hinanden.

Runde 3

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Propositioner for DBU Pokalen 

2022-23
Fodboldsæson 2022-23
2022-23
Sport i Danmark i 2022
Sport i Danmark i 2023